La formula molecolare C8H7N3O5 può indicare:
 Furazolidone
 Zoalene

Formule molecolari